Harðarson est un patronyme islandais qui peut notamment faire référence à :
 Atli Harðarson (1960-), philosophe islandais ;
 Bjarni Harðarson (1961-), homme politique islandais ;
 Falur Harðarson (1968-), joueur de basketball islandais ;
 Henry Kristófer Harðarson (1994-), joueur de hockey sur glace dano-islandais ;
 Ísak Harðarson (1956-), poète islandais ;
 Jóhannes Harðarson (1976-), footballeur islandais.